pedologia (nauka o dziecku)
 pedologia (synonim gleboznawstwa)
 pedologia (psychologia rozwoju dziecka)